Fünf Minuten steht für Filmtitel:
 Fünf Minuten (1999)
 Fünf Minuten (2018)

Siehe auch:

 Five Minutes